Италия на летних Олимпийских играх 1996 была представлена 340 спортсменами в 27 видах спорта.

По количеству завоёванных медалей летние Олимпийские игры 1996 года стали для итальянской сборной самыми удачными за последние 36 лет.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бейсбол 

 Состав команды

 Результаты
 Предварительный раунд

Итог: 6-е место

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Италии на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996